Ciro Ferrara (n. 11 februarie 1967) este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal italian, în prezent liber de contract.

Statistici carieră

Palmares

Napoli:
2 Serie A: 1986–87, 1989–90
1 UEFA Cup: 1988–89
1 Coppa Italia: 1986–87
1 Supercupa Italiei: 1990

Juventus:
6 Serie A: 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05
1 Champions League: 1995–96
1 Cupa Intercontinentală: 1996
1 Supercupa Europei: 1996
1 Coppa Italia: 1994–95
4 Supercupa Italiei: 1995, 1997, 2002, 2003
1 Cupa UEFA Intertoto: 1999

Antrenorat

Palmares
Italia:
 Campionatul Mondial de Fotbal: Campionatul Mondial de Fotbal 2006 (ca antrenor secund)

Statistici

Referințe

Legături externe

 Profile  on Italian FA website

Fotbaliști italieni
Fotbaliști internaționali italieni
Fundași
Fotbaliști ai cluburilor din Italia
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
Antrenori italieni de fotbal
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Italia
Italieni în viață
Antrenori ai lui Juventus Torino
Fotbaliști ai lui Juventus
Fotbaliști ai SSC Napoli